Jakubowicz est un patronyme polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Alain Jakubowicz (1953-), avocat français ;
 , professeur de sociologie à l'Université de technologie de Sydney ;
 Hélène Jakubowicz (1925-1942), résistante française, morte à Auschwitz;
 Jacky (1948-), nom d'artiste de Jacky Jakubowicz,  animateur français de télévision ;
 Jonathan Jakubowicz (1978-), réalisateur vénézuélien ;
  (1974-), artiste plasticien et critique d'art polonais.

Toponyme et odonyme 

 Rue Hélène-Jakubowicz, voie du  de Paris, en France.
 Synagogue Isaac Jakubowicz, synagogue de Cracovie, en Pologne.

Voir aussi 
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;
 , patronyme polonais ;

 Jakubowskie,  village de Pologne, situé dans la gmina de Boćki, dans la powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Jakubowizna, village de Pologne, situé dans la gmina de Chynów dans la powiat de Grójec de la voïvodie de Mazovie.
 , toponyme polonais

Patronyme polonais
Patronyme juif